Катун може да се отнася за:

 Лятна планинска постройка за пастири характерна за Балканите.

Други значения:
 Катун – обезлюдено село в Република Гърция
 Катун – село в община Враня, Пчински окръг, Сърбия
 Катун – селце в Словакия
 Катун – река в Русия, лява съставна на Об